La conquête normande ou l'invasion normande peut faire référence à : 
 aux raids vikings en France ;
 la conquête normande de l'Italie du Sud (999-1139) ;
 la conquête normande de l'Angleterre (1066-1071) par une armée menée par Guillaume le Conquérant ;
 l’invasion normande du pays de Galles (1060-1163) ;
 l’invasion normande de l'Irlande (1169-1203).

Voir également 
 Conquêtes à l'étranger des Normands